Svetovno prvenstvo v kegljanju 1953 je bilo prvo uradno mednarodno prvenstvo kegljaškega športa. Izvedeno je bilo v Beogradu, Jugoslavija, med 21. in 24. junijem 1953.

V moški konkurenci je ekipno zmagala reprezentanca Jugoslavije, pri posameznikih pa je zmagal Alfred Baierl iz Avstrije. Pri ženskah je ekipno zmagala reprezentanca Avstrije, pri posameznikih pa je zmagala Jelena Šincek iz Jugoslavije.

Sodelujoče ekipe

Moški 
 
 
 
 
 
  Saar

Ženske

Rezultati

Moški - ekipno 
Tekmovanje je bilo izvedeno na 200 lučajev mešano (100 na polno, 100 na čiščenje). Ekipe sestavlja 6 igralcev, katerih rezultati se seštejejo.

 Jugoslavija - 4997
Duje Smoljanović - 861
Stanko Hladnik - 840
Vlado Martelanc - 819
Dušan Denić - 820
Evgen Kobal - 840
Stanko Pogelšek - 817

 Avstrija - 4832
Friedrich Beschl - 839
Hans Portadar - 817
Wilhelm Donath - 781
Hans Haidvogel - 802
Anton Czech - 755
Karl Fehr - 838

 Nemčija - 4754
Hans Sonntag - 762
Philipp Noll - 839
Günther Lehmann - 759
Hans Dammann - 805
Adolf Wigger - 795
Ludwig Schmid - 794

4. Francija - 4476
Victor Chatelain - 698
Pierre Neff - 766
Raymond Brechenmacher - 743
Albert Lamey - 728
Rene Weiss - 739
Charles Metzger - 802

5. Saar (kombinirana) - 4298
Jacob Theisen - 690
Johan Gäbges - 713
Josef Assmann - 792
Peter Heinz - 779
Artur Notz - 692
Josef Stocker - 631

6. Švica - 4248
Jakob Aschwander - 715
Fritz Bröningmann - 716
Fritz Stutz - 734
Fritz Bölsterly - 701
Alfred Bröhi - 691
Alfred Riesen - 691

Ženske - ekipno 
Tekmovanje je bilo izvedeno na 100 lučajev mešano (50 na polno, 50 na čiščenje). Ekipe sestavlja 6 igralcev, katerih rezultati se seštejejo.

 Avstrija - 2206
Anna Reitzer - 346
Anna Heinzel - 358
Rosa Kesselgruber - 339
Maria Zimmel - 402
Steffi Weiss - 395
Maria Schmoranzer - 366

 Jugoslavija - 2186
Marija Šimunić - 386
Anica Švajger - 357
Ankica Puharić - 338
Francka Erjavec - 345
Jelica Šincek - 386
Barica Bulić - 374

Moški - posamično

Ženske - posamično

Viri 
 SP 1953 na Kegljaški zvezi Slovenije

1953 v športu
Športne prireditve v Jugoslaviji
Šport v Beogradu‎